Espuelas de doncella, espuelas de enamorado, espuelas de delfín o espuela de caballero puede referirse al nombre común de las siguientes plantas:

 Consolida ajacis;
 Consolida orientalis; o
 Consolida pubescens''.